Geldrische Fehde steht für:

 Bredevoorter Fehde, Streit zwischen Geldern und Münster um die Rechte an der Herrschaft Lohn (1316 bis 1326)
 Geldrische Fehde (Ostfriesland) in Ostfriesland (1531 bis 1534)
 Dritter Geldrischer Erbfolgekrieg, Erbfolgekrieg um das Herzogtum Geldern (1543)